Gresie se poate referi la:

 Gresie (geologie), un tip de rocă sedimentară rezultată din granule de nisip cimentate
 Gresie (ceramică), material ceramic folosit pentru olărit și materiale de construcție